Arti kan verwijzen naar:

 Arti (Rusland), een stad in Rusland
 Arti et Amicitiae, een vereniging van beeldende kunstenaars en kunstliefhebbers in Amsterdam